

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Olszowiec-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Olszowiec-Kolonia – kolonia w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno

Zobacz też 
 Olszowiec